Воропу́ни — деревня в Торжокском районе Тверской области. Относится к Богатьковскому сельскому поселению, образованному в 2005 году, до этого центр Воропунивского сельского округа, в который входили 16 деревень.

Находится в 38 км к юго-западу от города Торжка, в 6 км к северу от Берново Старицкого района.

Население по переписи 2002 года — 112 человек, 60 мужчин, 52 женщины.

История 

В конце XVIII — начале XIX века деревня Варапуни (Воропуни) входила в состав имения Вульфов (усадьба в Берново). В 1859 году во владельческой деревне Варапуни Старицкого уезда 26 дворов, 208 жителей. В 1886 году в деревне Воропунь 41 двор, 245 жителей, мелочная и винная лавки; деревня входит в Берновскую волость Старицкого уезда и принадлежит к Берновскому приходу (церкви Успения ).

В 1940 году деревня Воропуни (42 двора, школа) в Бибиковском сельсовете Высоковского района Калининской области. Во время Великой Отечественной войны деревня была оккупирована в конце октября 1941 года, освобождена 29 декабря того же года. На фронтах (1941—1945) погибли 22 уроженца деревни.

После войны Воропуни центр сельсовета, с 1963 года в Торжокском районе.

В 1996 году — 40 хозяйств, 136 жителей. Администрация сельского округа, центральная усадьба колхоза «Ленинец», сельское отделение почтовой связи, медпункт.

В деревне выросли братья Рысенковы (Василий и Михаил Николаевичи), оба члены Союза писателей России, поэты.

Примечания

Ссылки 
 Сборник статистических сведений о Тверской губернии. Т. 4: Старицкий уезд — 1890.
 интервью Михаила Рысенкова
 Информация в списке населенных мест 1959г., Варапуни - 11047
 Положение на топографической межевой карте съемки А.И. Менде, Варапуни
 Варапуни на Советской карте в период Великой Отечественной войны, 21-25 ноября 1941г.
 Варапуни на немецкой карте периода освобождения от немцев, 27 декабря 1941г.

Населённые пункты Торжокского района